Cloetta peut faire référence à :
 Cloetta Fazer, société agroalimentaire de Finlande
 Cloetta Center (actuellement Saab Arena), patinoire à Linköping, en Suède.
 Prix Cloëtta